Josef Sedláček (1893-1985) – calciatore cecoslovacco
 Josef Sedláček (1912-1985) – calciatore cecoslovacco